Яйко — топонімічна назва гір, що нагадують за формою яйце.

У Карпатах:
 Яйко-Ілемське
 Яйко-Перегінське